

Sigle 
 NME – periodico musicale britannico

Codici 
 NME – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nightmute (Stati Uniti)
 nme – codice ISO 639-3 della lingua naga mzieme